Xerinae — подсемейство млекопитающих семейства беличьих.

Классификация 
Ниже представлена классификация подсемейства по данным ASM Mammal Diversity Database (v. 1.10):

 Триба Marmotini
 Род 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 , или каскадный суслик
 Род 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , или монгольский (сибирский) сурок
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 Триба Protoxerini
 Род 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 	
 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 Триба Tamiini: бурундуки
 Род 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Триба Xerini
 Род 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 Род

Примечания

Литература 
 Michael D. Carleton, Guy G. Musser: Order Rodentia. In: Don E. Wilson, DeeAnn M. Reeder (Hrsg.): Mammal Species of the World. 3. Ausgabe. Johns Hopkins University Press, Baltimore 2005, S. 745–1600, ISBN 0-8018-8221-4.

Беличьи